Spica-Klasse ist der Name mehrerer Schiffsklassen:

* Spica-Klasse (1935), eine Klasse von Torpedobooten der italienischen Marine
 Spica-Klasse (1966), eine Klasse von Torpedoschnellboote der schwedischen Marine
 Spica-Klasse (1974), eine Klasse von niederländischen Lotsenstationsschiffen